In het seizoen 2014/2015 kwam Newcastle United FC uit in de Engelse Premier League. Het officiële seizoen werd geopend op 16 augustus 2014 met een wedstrijd in de Premier League tegen Manchester City.

Wedstrijdverslagen

Vriendschappelijk

League Cup

Tweede ronde

Derde ronde

Achtste finale

Kwartfinale

FA Cup

Derde ronde

Premier League

Statistieken Newcastle United FC

Tussenstand Newcastle United in Premier League

Punten, stand en doelpunten per speelronde

Statistieken seizoen 2014/2015
In dit overzicht zijn alle statistieken van alle gespeelde wedstrijden in het seizoen 2014/2015 verwerkt.

Topscorers

Eindstand

Toeschouwers

Records

Selectie

Transfers

2015
Newcastle United